Bronisław Kowalewski (1870–1935) – polski malarz
 Bronisław Kowalewski (1902-?) – żołnierz Armii Krajowej